Occator (mitologija), bog-pomoćnik rimske božice Cerere
 Occator (krater na Cereri), udarni krater na Cereri